Европейский протей () — хвостатая амфибия семейства , единственный вид рода Proteus. Обитают в подземных озёрах на западе Балканского полуострова. Из-за сходства окраса с цветом человеческого тела земноводное получило прозвище «человеческая рыбка» (, , ).

Описание 
Длина тела достигает примерно 30 см, вес 15—20 граммов. Цвет кожи бледно-розовый, однако личинки, развивающиеся на свету, могут иметь тёмную окраску.

В природе все особи слепы. Наружные жабры сохраняются в течение всей жизни. У животных имеются маленькие ножки. Длинное, угревидное тело розоватого или мясо-красного цвета, несет 3 пары ярко-красных перистых жабр и маленькие слабые конечности с 3 пальцами на передних и 2 на задних ногах. Хвост заметно короче туловища и сжат с боков. На голове, по форме напоминающей щучью, глаз не видно, так как они совершенно скрыты под кожей.

Ареал и места обитания 
Ареал простирается от юга Словении (Постойнска-Яма) до Боснии и Герцеговины. Обитает в подземных озёрах и речушках.

Всю жизнь протей проводит в полной темноте, в холодных ручьях и озёрах пещер, при температуре около 10°С.

Протей всю жизнь проводит под землей, а в реках, выходящих на поверхность земли, встречается чрезвычайно редко и только после очень сильных ливней, когда протеев выносит из пещерных рек бурными потоками.

Биология 

Предполагается, что протей — неотеническая форма древней саламандры (аналогично другому земноводному — аксолотлю).

Кормится в воде мелкими ракообразными и червями. На сушу не вылезает, но периодически поднимается к поверхности за воздухом. Несмотря на присутствие лёгких, одними ими дышать не может и, вынутый из воды, через несколько часов погибает. Одна из интересных особенностей протея состоит в том, что он воспринимает свет всей поверхностью кожи. В неволе прячется в темноту, ест червей, мелких ракообразных и кусочки мяса. Может многие месяцы обходиться без пищи. Исследования показали, что протеи предпочитают жить на очень ограниченных участках, за год большинство из них не преодолевает и 10 метров. Половой зрелости достигают лишь к 12 годам, весьма чувствительны к загрязнению воды, могут жить только в чистой воде.

Средняя продолжительность жизни — 69 лет, при этом некоторые особи живут более 100 лет.

Охрана 
Протеев в большом количестве вылавливали в подземных озёрах и реках для продажи в зоопарки и туристам. Численность их резко упала, и в настоящее время протей взят под охрану и ловить его запрещено.

Фото

Примечания

Литература

Ссылки 
 Nick Baker. The Dragon of Vrhnika — The Olm  
 Европейский протей на сайте caudata.org  

Протеи
Троглобионты
Монотипические роды земноводных
Животные, описанные в 1768 году
Земноводные Европы
Эндемики Европы